A veia intercostal suprema é uma veia do tórax.

Intercostal Suprema